Ви́ктор Байко́в:
 Байков, Виктор Алексеевич (1922—1993) — советский актёр театра и кино.
 Байков, Виктор Васильевич (род. 1935) — советский бегун-марафонец, тренер по лёгкой атлетике.
 Байков, Виктор Иванович (род. 1939) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.